Хелена Майданець (1941—2002) — польська співачка бігбіту, яку називали «королевою твісту».
 Майданець-Баргилевич Олена Леонідівна — кандидат мистецьких наук, заслужений діяч мистецтв України

Примітки